Tarcisio puede referirse a:

 Tarcisio Bertone: (1934) arzobispo y cardenal de la Iglesia católica; 
 Tarcisio Burgnich: (1939) exfutbolista y entrenador italiano; 
 Tarcisio Merati: (1934 - 1995) pintor italiano; o
 Tarcisio Navarrete: (1954) político y diplomático mexicano.